Palenque može značiti:
Palenque, Grad Maya Indijanaca u Chiapasu.
Palenque Indijanci, indijanski narod iz Venezuele
Palenque, isto što i Pantágoro.